Fredrik Westin kan syfta på:

* Fredric Westin (1782–1862), svensk målare, tecknare, grafiker, hovintendent, professor och direktör vid Konstakademien
 Fredrik Westin (född 1971), svensk musiker och poet